Nègrerie ou Négrerie peuvent être :
 Nègrerie, hameau français de la commune déléguée de Saint-Martin-lès-Melle, dans la commune de Melle dans le département des Deux-Sèvres ;
 Nègrerie, hameau français de la commune de Saint-Quentin-sur-Charente.